Miasta w danii:
Farre (Gmina Vejle)
Farre (Gmina Favrskov)